Saint Philippe désigne plusieurs saints classés ci-après par ordre chronologique du décès présumé :

Saints catholiques et orthodoxes 

 Philippe (), l'un des douze apôtres accompagnant Jésus-Christ, évangélisateur en Asie Mineure ; fêté le 3 mai, (anciennement le ), en Occident et le 14 novembre en Orient.
 Philippe († ), l'un des sept premiers diacres ; fêté le 11 octobre (antérieurement le 6 juin en Occident), le 4 janvier avec les septante disciples en Orient.
 Philippe († vers 150), et les autres fils  de sainte Félicité, martyrs à Rome sous Antonin ; fêtés le 10 juillet en Orient. 
 Philippe († ?), avec Félix, Nicteas, Postinienne, martyrs en Afrique ; fêtés le 29 juillet en Orient. 
 Philippe († ?), avec Gaïen et Jovien, autres martyrs en Afrique ; fêtés le 15 juin en Orient.
 Philippe († ?), avec Italus, Zotique, Camare (ou Camase) et Attale,  autres martyrs en Afrique ; fêtés le 6 juin en Orient. 
 Philippe († ?), avec Saturnien, Céleste, Anastasie, Patrunie et Pélagie, autres martyrs ; fêtés le 29 juillet en Orient. 
 Philippe de Gaza († ?), ou Philémon, évêque de Gaza, martyr ; fêté le 14 février en Orient
 Philippe (), père de sainte Eugénie, martyr ; fêté le 13 septembre en Orient  et peut être le 25 décembre avec sa fille en Occident.
 Philippe d'Héraclée († 304), évêque d'Héraclée, martyr brûlé vif avec le prêtre Sévère et le diacre Hermès ; fêtés le 22 octobre en Occident et le 20 août en Orient. 
 Philippe († entre 303 et 304 ou entre 319 et 324), avec Zotique, Attale et Kamasis, martyrs à Noviodunum (aujourd'hui Isaccea en Roumanie) sous Dioclétien ou sous Licinius ; fêtés le 4 juin en Orient.
 Philippe d'Argirion (), né en Thrace de père syrien et de mère romaine, prêtre à Argirion (aujourd'hui Agira) en Sicile ; fêté localement le 12 mai.
 Philippe de Vienne († 580), évêque de Vienne en Dauphiné, présida le quatrième concile de Paris ; fêté localement le 28 novembre. 
 Philippe de Zell  († vers 770), d'origine anglaise, ermite près de Worms en Rhénanie, puis fondateur du monastère de Zell ; fêté le 3 mai en Orient. 
 Philippe de Moscou († 1569), métropolite de Moscou, martyr sur ordre du tsar Ivan le Terrible, dont il avait dénoncé la cruauté depuis la chaire de sa cathédrale ; fêté localement le 9 janvier.

Saints et bienheureux catholiques 
 Philippe de Plaisance († 1306), bienheureux, prêtre de l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin à Plaisance en Émilie ; fêté le 24 mai.
 Philippe Néri (1515 - †1594), originaire de Florence, fondateur de la Congrégation de l'Oratoire ; fêté le 26 mai.
 Philippe Benizi (1233 - †1285),médecin et religieux originaire de Florence, ministre général de l'Ordre des Servites de Marie ; fêté le  ; 
 Philippe de Jésus († 1597), né à Mexico de parents espagnols, franciscain à Puebla, crucifié à Nagasaki ; fêté localement le 5 février.
 Philippe Evans († 1679), jésuite, avec Jean Lloyd missionnaire, prêtres et martyrs au Pays de Galles sous Charles II d'Angleterre ; fêtés le 22 juillet.
 Philippe Phan Van Minh († 1853), prêtre et martyr vietnamien décapité dans la ville de Vinh Long en Cochinchine, sous l’empereur Tu Duc ; fêté le 3 juillet. 
 Philippe Rinaldi († 1931), bienheureux, prêtre de la Société de Saint-François de Sales ; fêté le 5 décembre.
 Philippe Ripoll († 1936), vicaire général, avec son évêque Anselme Polanco, bienheureux, martyrs espagnols ; fêtés le 7 février.

Saints orthodoxes 
 Philippe de Fermo († 270), évêque de Fermo dans les Marches, martyr ; fêté le 22 octobre.
 Philippe de Rabang  († 1457), higoumène (abbé) du monastère de Rabang dans le territoire de Vologda en Russie ; fêté le 15 novembre. 
 Philippe de l'Irap (1493-1537), fondateur du monastère de la Trinité-de-l'Irap dans le nord de la Russie.
 Philippe de Valaam  († 1578), avec ses compagnons novice et moines du monastère de Valaam et avec leur abbé Macaire, martyrs par la main des Luthériens en Russie ; fêtés le 20 février.
 Philippe († 1918), avec onze autres laïques et le prêtre Nocolas, martyrs par la main des communistes en Russie ; fêtés le 29 octobre.
 Philippe († 1918),avec l'évêque de Kyrillov Barsanuphe, le prêtre Jean, l'abbesse Séraphima, et d'autres compagnons, autres martyrs par la main des communistes en Russie ; fêtés le 2 septembre.

Références

Voir aussi